Security State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Security State Bank (Kansas), ID-Nr. 82002678
 Security State Bank (South Dakota), ID-Nr. 02000577